Rywalizacja w wadze do 78 kg kobiet w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 zostanie rozegrana 11 sierpnia na obiekcie Carioca Arena 2.

Do zawodów zgłoszonych zostało 18 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza finałowa

Repasaże

Finał

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016